Стефанос Стефанопулос (1898—1982) — прем'єр-міністр Греції 1965—1966 рр.
 Георгіос Стефанопулос (1962) — грецький боксер і кікбоксер, учасник Олімпійських ігор, призер чемпіонатів Європи з боксу..
 Константинос Стефанопулос (1926—2016) — президент Греції 1995—2005 рр.

Грецькі прізвища